Microceramus texanus är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1898.  Microceramus texanus ingår i släktet Microceramus och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
texanus